Hibbs est un patronyme porté notamment par :

 Harry Hibbs (1906-1984), gardien de but de l'Équipe d'Angleterre de football lors des années 1930 ;
 Jesse Hibbs (1906-1985), réalisateur américain.